Seagate Technology (Сигейт Текнолоджи) — американская компания, специализирующаяся на производстве жёстких дисков и решений для хранения данных. Основана в 1979 году в Дублине как Shugart Technology. Исполнительные офисы расположены в Купертино, Калифорния, а исследовательский центр — в Питтсбурге, Пенсильвания.

История 

Официально была основана 1 ноября 1979 года. Название Shugart Technology вскоре было изменено на Seagate Technology во избежание путаницы с Shugart Associates. Первым продуктом компании стал 5-мегабайтный жёсткий диск ST-506 (1980 год).

Финис Коннор покинул компанию в 1985 году и основал собственный бизнес по выпуску дисков для носимых компьютеров — Conner Peripherals; в 1996 году Conner Peripherals была поглощена Seagate Technology. В 1989 году Seagate приобрела дисковое подразделение Control Data Corporation, получив доступ к серверным технологиям хранения данных.

В ноябре 1992 года компания запустила в серийное производство жёсткие диски под торговой маркой Barracuda, первые диски на рынке со скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин. К маю следующего года был продан 50-миллионный диск Barracuda. К апрелю 1999 года было продано 250 миллионов жёстких дисков Seagate. В феврале 2000 года компания анонсировала жёсткие диски со скоростью вращения шпинделя 15000 об./мин.; к марту 2005 года их было продано 10 миллионов.

Forbes выбрал Seagate компанией года в 2006. В мае 2006 года компания поглотила Maxtor Corporation, включая дочерние MiniScribe, Quantum Corporation и дисковое подразделение DEC.

В 2008 доверие пользователей к компании серьёзно пошатнулось после серьёзных проблем с жёсткими дисками Seagate 7200.11 и некоторыми другими.

В 2009 году, спустя 29 лет после выпуска первого винчестера, компания выпускает свой миллиардный жесткий диск.

С 2000 по апрель 2010 года Seagate Technology была зарегистрирована на Каймановых островах.

В 2011 году Seagate купила подразделение компании Samsung по производству жёстких дисков.

В августе 2012 Seagate Technology приобрела за 186 млн долларов 64,5 % акций французской компании , выпускающей периферийные устройства.

В марте 2013 года компания выпустила двухмиллиардный жесткий диск.

Продукты 
В составе продуктов компании - внешние, внутренние и сетевые устройства хранения данных, средства домашнего развлечения. Компании принадлежит интернет-сервис для корпоративных пользователей i365, предоставляющий услуги по резервированию данных (технологии ранее принадлежали EVault и MetaLINCS).

Компании принадлежат торговые марки жёстких, гибридных дисков и SSD — Barracuda, Cheetah, Savvio, Constellation, Pulsar, DiamondMax, Momentus. Выпускаются жёсткие диски с самошифрованием (FDE, FIPS 140-2). На заводе Seagate в Дерри производится 80 % магнитных головок для жестких дисков, а остальные 20 % — в США.

Торговые марки систем хранения информации — FreeAgent, BlackArmor, Maxtor OneTouch и CentralAxis.

Критика 
В начале 2009 года стало известно о серьёзных проблемах с жёсткими дисками Seagate, в частности, в новой модели популярной серии Barracuda 7200.11. В новых микропрограммах жёстких дисков обнаружилась ошибка, которая часто приводила к блокировке жёсткого диска и невозможности получения доступа без специального оборудования. Однако существуют случаи успешного восстановления дисков самими пользователями в домашних условиях. Так как в России нет сервисных центров Seagate, свои гарантийные обязательства компания осуществляет через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров, при этом все же рекомендуя обращаться по месту приобретения жесткого диска.

См. также 
 Western Digital

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Seagate Technology
 Seagate на IFA2010, THG.ru.
 

Производители носителей информации